Христианско-демократическая партия — название партий, выступающих за политику христианской демократии.

 Христианско-демократическая партия (Италия)
 Христианско-демократическая партия (Перу)
 Христианско-демократическая партия (Сальвадор)
 Христианско-демократическая партия (Финляндия)
 
 Христианско-демократическая партия (Чили)
 Христианско-демократическая партия (Швеция)
 Христианско-демократическая партия — одно из названий Христианской народной партии Норвегии.
 Христианско-демократическая партия — одно из названий Христианско-демократической народной партия Швейцарии.

См. также 
 Список христианско-демократических партий — список движения. (В том числе не имеющих в своём названии слова христианско-демократический).